

Cinema 
 Broken Wings (film) – film del 2002

Musica 
 Broken Wings (Mr. Mister) – singolo del 1985
 Broken Wings (Passerby) – EP dei Flyleaf del 2003
 Broken Wings (Alter Bridge) – singolo del 2005